Mužská čtyřhra Chengdu Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do deblové soutěže čchengtuského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl izraelsko-pákistánský pár Jonatan Erlich a Ajsám Kúreší, jehož členové nestartovali společně. Erlich nastoupil s Jamesem Cerretanim, aby v úvodním kole podlehli Pellovi se Sousou. Spoluhráčem Kúrešího se stal Santiago González, s nímž skončil v semifinále na raketách Dodiga a Paviće.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Chorvatů Ivan Dodig a Mate Pavić, který ve finále zdolal americko-indickou dvojici Austin Krajicek a Džívan Nedunčežijan po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej po triumfu na German Open 2017. Celková kariérní bilance zápasů vítězného páru po turnaji činila 17–6. Dvacátý čtvrtý hráč deblového žebříčku Dodig vybojoval jedenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro světovou čtyřku Paviće to bylo třinácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Mate Pavić (vítězové)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Diviž Šaran /  Artem Sitak (1. kolo)
  Santiago González /  Ajsám Kúreší (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Chengdu Open
ATP World Tour 2018
Tenis v Číně v roce 2018